Miejscowości w USA:
 Baytown – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
Gminy w USA:
 Baytown (ang. Baytown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington